Гянджа:

 Гянджа — город в Азербайджане
 Гянджа — село в Азербайджане
 Гянджа — провинция в Лурестан (Иран)
 Гянджа — провинция в Гилян (Иран)
 Гянджа — провинция в Хамадан (Иран)
 Гянджа — провинция в Исфахан (Иран)
 Гянджа — провинция в Илам (Иран)
 Гянджа — международный аэропорт одноимённого города в Азербайджане
 Гянджа (авиабаза) — военный аэродром Военно-воздушных сил СССР
 «Гянджа» — название футбольного клуба «Кяпаз» из города Гянджа в 2005—2011 годах

См. также